Il doppio del torneo di tennis Kuala Lumpur Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Andrew Castle e Paul Wekesa che hanno battuto in finale Ģirts Dzelde e James Turner 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Martin Laurendeau /  Glenn Michibata (primo turno)
 Nduka Odizor /  Scott Patridge (primo turno)

 Andrew Castle /  Paul Wekesa (Campioni)
 Kent Kinnear /  Glenn Layendecker (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kuala Lumpur Challenger 1991